

Schweinheim, stadtteil d'Aschaffenbourg
 Schweinheim, stadtteil de Bonn
 Schweinheim, stadtteil de Euskirchen

Schweinheim, ancien nom de la commune de Schwenheim

Homonymie de toponyme